- w fizyce: przenikalność elektryczna próżni
  - w matematyce: liczba epsilonowa
 E° - Potencjał standardowy, standardowy potencjał półogniwa
 E0 - Kod IATA dla Eos Airlines